Lanuéjols (Gard)
 Lanuéjols (Lozère)